

Personen 
 Esc, Æsc, Oeric of Oisc van Kent, koning van het Angelsaksische vorstendom Kent in de 5e eeuw

Acroniemen 
 ESC (voetbalclub): een voetbalclub uit Elburg
 Eindhovens Studenten Corps, een studentenvereniging in Eindhoven opgericht in 1957
 European Shippers' Council, een Europese organisatie van verladers, opgericht in 1963
 European Society of Cardiology, het Europese samenwerkingsverband van cardiologen, opgericht 1950
 European Society of Contraception and Reproductive Health, de Europese Vereniging rond Contraceptie, opgericht in 1988
 Eurovision Song Contest, de Engelse naam van het Eurovisiesongfestival
 European Space Council, een samenwerkingsverband van de ESA en de EU sinds 2004
 Electronic Speed Control, Elektronische snelheidsregelaar, veel gebruikt in de modelbouw
 Electronic stability control: een veiligheidselement in voertuigen
 European Stroke Council, opgericht in 1990 door M.G. Hennerici (Germany) en J. Bogousslavsky (Switzerland)
 HV ESC '90, een Nederlandse handbalvereniging uit Elsloo-Stein opgericht in 1990

Overige 

 Escape-toets, een knop op computertoetsenborden
 ESC, de IATA-code van Delta County Airport in Escanaba in Michigan